Мечоносець (Xiphophorus) — рід риб родини пецилієвих. Назва роду походить від  - "меч", і  - "носій", дана завдяки наявності у самців гоноподія, анального плавця, перетвореного на орган злягання. У дикому виді поширені у прісних і солонуватих водах Центральної та Північної Америки.

Види 
Згідно з FishBase рід містить 28 видів:
 Xiphophorus alvarezi Rosen, 1960.
 Xiphophorus andersi Meyer & Schartl, 1980.
 Xiphophorus birchmanni Lechner & Radda, 1987.
 Xiphophorus clemenciae Alvarez, 1959.
 Xiphophorus continens Rauchenberger, Kallman & Morizot, 1990.
 Xiphophorus cortezi Rosen, 1960.
 Xiphophorus couchianus (Girard, 1859).
 Xiphophorus evelynae Rosen, 1960.
 Xiphophorus gordoni Miller & Minckley, 1963.
 Xiphophorus hellerii Heckel, 1848.
 Xiphophorus kallmani Meyer & Schartl, 2003.
 Xiphophorus kosszanderi Meyer & Wischnath, 1981.
 Xiphophorus maculatus (Günther, 1866).
 Xiphophorus malinche Rauchenberger, Kallman & Morizot, 1990.
 Xiphophorus mayae Meyer & Schartl, 2002.
 Xiphophorus meyeri Schartl & Schröder, 1988.
 Xiphophorus milleri Rosen, 1960.
 Xiphophorus mixei Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004.
 Xiphophorus montezumae Jordan & Snyder, 1899.
 Xiphophorus monticolus Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004.
 Xiphophorus multilineatus Rauchenberger, Kallman & Morizot, 1990.
 Xiphophorus nezahualcoyotl Rauchenberger, Kallman & Morizot, 1990.
 Xiphophorus nigrensis Rosen, 1960.
 Xiphophorus pygmaeus Hubbs & Gordon, 1943.
 Xiphophorus roseni Meyer & Wischnath, 1981.
 Xiphophorus signum Rosen & Kallman, 1969.
 Xiphophorus variatus (Meek, 1904).
 Xiphophorus xiphidium (Gordon, 1932).

Зовнішні посилання 
 
 xiphophorus.org 
 xiphophorus.net (Chinese ver.)

Пецилієві
Роди риб